Redsocks pode referir-se a:

 Boston Red Sox — uma equipa americana profissional de beisebol, pertencente a divisão Leste da Liga Americana;
 Redsocks — uma banda portuguesa de punk-rock e ska, formada em 2004, em Ovar;
 Red Socks Pugie — um single da banda britânica de rock alternativo Foals.

Desambiguação